The Rose That Grew from Concrete — перша збірка поезій американського репера Тупака Шакура, покладених на музику й виконаних іншими артистами у стилі традиційної художньої декламації. Реліз присвячено Які Кадафі.

Виконавчі продюсери: Афені Шакур, Джамал Джозеф, Ґлорія Кокс, Лейла Стейнберг, Моллі Моньйоз. Станом на 2011 наклад у США становив 262 672 проданих копій. У 1999 вийшла однойменна книга, а у 2005 на CD — сиквел The Rose, Vol. 2.

Список пісень

Чартові позиції

Учасники 
 Тевін Томас — клавішні на «God», «Only 4 the Righteous»
 Майк Мінґіоні — звукорежисер, фото обкладинки, буклет, бас-гітара, вокал на «Wake Me When I'm Free»
 Герберт Леонард — ударні
 Атіба Вілсон — флейта, ударні
 Тім Ізо Оріндґрефф — флейта
 Роял Баєн — гітара, клавішні
 Соня Санчес — буклет
 Браян Ґарднер — мастеринг
 Тааві Моте, Скіп Сейлор, Кріс Пурам — зведення
 Клаудіо Куені — зведення, звукорежисер
 Nefertiti, Вел Янґ, Чарльз Мек — бек-вокал
 Том Воллі — A&R
 Хуан Рамірез — помічник звукорежисера
 Малькольм-Джамал Ворнер — бас-гітара
 Джеффері Ньюбері — фотограф
 Браян Спрінґер, Томас Р. Єззі, Тайсон Ліпер, Дункан Олдріч — звукорежисери
 Каліс Баєн — саксофон
 Ноель Скеґґз — буклет, вокал на «If There Be Pain»

Посилання 

Альбоми Тупака Шакура